Клинец — топоним и фамилия:

Топоним

Россия 
 Клинец — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.

Украина 
 Клинец — село в Овручском районе Житомирской области.

Чехия 
 Клинец — община в Среднечешском крае.

Фамилия 
 Клинец, Эма (род. 1998) — словенская прыгунья на лыжах с трамплина, чемпионка мира.